Piracés kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Piracés (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Piracés (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar